Името Красен носят две български села:

 Красен (Област Добрич)
 Красен (Област Русе)